Мартыно́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Мартын.

Известные носители:
 Мартынович, Александр Владимирович (род. 1987) — белорусский футболист.
 Мартынович, Василий Сергеевич (1871—1933) — русский советский архитектор.
 Мартынович, Зинаида Игоревна (урождённая Лунина; род. 1989) — белорусская гимнастка.
 Мартынович, Порфирий Денисович (1856—1933) — российский и советский художник, график, фольклорист и этнограф.

См. также 
  — топоним.

Примечания